Galli, een priesters van Rhea-Cybele te Rome
 Célestine Galli-Marié, een Frans mezzosopraan
 Filippo Galli, een Italiaans voetballer
 Gigi Galli, een Italiaans rallyrijder
 Giovanni Galli, een Italiaans doelman
 Ignazio Galli, een Italiaans priester en kanunnik
 Nanni Galli, een Italiaans Formule 1-coureur